Las elecciones municipales de Necochea de 2007 se realizaron el 28 de octubre junto a las elecciones provinciales, elecciones legislativas y las elecciones presidenciales. Ese día se eligió intendente junto a 9 de los 18 concejales municipales junto a 3 de los 6 concejeros escolares.

Resultados

Referencias 

Elecciones en Argentina en 2007
Elecciones municipales de Necochea